Gilles (von Gilius, einer Form von Gidius, der Kurzform von Ägidius) steht für:
 Gilles (Vorname), ein männlicher Vorname
 Gilles (Gemälde), ein Gemälde von Antoine Watteau
 Gilles (Drama), ein Theaterstück von Peter Härtling
 Gilles (Eure-et-Loir), eine französische Gemeinde im Département Eure-et-Loir

Gilles ist der Familienname folgender Personen:
 Alain Gilles (1945–2014), französischer Basketballspieler und -trainer
 Albert Gilles (1895–1989), Landrat im Landkreis Cochem
 Barthel Gilles (1891–1977), deutscher Maler
 Beate Gilles (* 1970), deutsche Theologin und designierte Generalsekretärin der Deutschen Bischofskonferenz
 Brigitte Gilles (1928–2003), deutsche Psychologin und Hochschullehrerin
 Elena Gilles, deutsche Kanusportlerin
 Ernst Dieter Gilles (1935–2019), deutscher Regelungstechniker und Hochschullehrer
 François Saint-Gilles (* 1951), französischer Sprinter
 Jacob Gilles (1691–1765), holländischer Ratspensionär
 Jean Gilles (1668–1705), französischer Musiker und Komponist
 Jean Gilles (General) (1904–1961), französischer General
 Jordan Pierre-Gilles (* 1998), kanadischer Shorttracker
 Karl-Josef Gilles (1950–2018), deutscher Provinzialrömischer Archäologe und Numismatiker
 Kokkie Gilles (1918–2006), niederländische Vertraute des Prinzen Bernhard zur Lippe-Biesterfeld
 Marcel Gilles († 2014), luxemburgischer Sportjournalist
 Nicolas Gilles (1870–1939), deutscher Aquarellmaler und Illustrator
 Oswald Gilles (1926–2020), deutscher Komponist, Interpret, Dirigent und Arrangeur

 Pierre Gilles (1490–1555), französischer Humanist, Naturwissenschaftler und Forschungsreisender
 Piper Gilles (* 1992), US-amerikanisch-kanadische Eiskunstläuferin
 Robert Gilles (1923–2003), belgischer Handballspieler, Handballtrainer und Sportfunktionär
 Werner Gilles (1894–1961), deutscher Maler

Gilles ist der Künstlername von:
 Pierre et Gilles, französisches Künstlerpaar
 Jean Villard (1895–1982), Schweizer Chansonnier, Schauspieler, Autor und Komponist

Siehe auch:
 Saint-Gilles
 Gillis
 Giles